Schnauder – fiume della Germania 
 Schnauder – isola della Groenlandia 
 Richard Schnauder – scultore tedesco